Альбитуй — село в Красночикойском районе Забайкальского края России. Административный центр сельского поселения «Альбитуйское».

География 
Село находится в западной части района, на левом берегу реки Нижний Шергольджин (приток реки Чикой), на расстоянии примерно 42 километров (по прямой) к юго-западу от села Красный Чикой. Абсолютная высота — 763 метра над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный. Средняя температура самого тёплого месяца (июля) составляет 14 — 16 °С (абсолютный максимум — 36 °С). Средняя температура самого холодного месяца (января) — −22 — −26 °С (абсолютный минимум — −53 °С). Годовое количество осадков — 350—500 мм.
Часовой пояс

История 
Основано в 1798 году семейскими.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 51,4 %, женщины — соответственно 48,6 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 386 чел.

Инфраструктура 
В селе функционируют средняя общеобразовательная школа, дом культуры, библиотека, участковая амбулатория, отделение Сбербанка России и отделение связи.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из шести улиц.

Археология 
В 1,5 километрах к юго-востоку от села расположен сакрально-погребальный комплекс Альбитуйский керексур.

Примечания 

Населённые пункты Красночикойского района